Масти се може односити на:
 хемијска једињења масти
 неку течну маст — у ствари уље
 упрошћено било који од липида
 Масти (Белорусија), град у Белорусији
 Масти (), назив више насеља у Белорусији

Види још 
 Мости (вишезначна одредница)